

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych
 Szewce – część miasta Gdańsk
 Szewce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Szewce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Szewce – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski 
 Szewce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Szewce – część wsi Łazy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Szewce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny 
 Szewce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec 
 Szewce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk 
 Szewce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kleszczewo

Inne 
 Szewce – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Szewce Nadolne, Szewce Nagórne, Szewce Owsiane, Szewce-Walentyna